Собисевич —  фамилия польско-белорусского происхождения, ведущая свое начало с территории Бельского уезда Гродненской губернии . Предположительно изначально носители этой фамилии жили на Собешевском острове в Гданьске.

Известные носители:
Собисевич, Владимир Евгеньевич (1918-1943) — советский военнослужащий, командир отдельного лыжного батальона 104-й стрелковой дивизии. Брат Л. Е. Собисевича.
 Собисевич, Леонид Евгеньевич (1930-2020) — советский и российский геофизик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Собисевич, Алексей Леонидович (род. 1968) — российский геофизик, доктор физико-математических наук, специалист в области математической геофизики, вулканологии и геоэкологии, член-корреспондент РАН (2016). Сын Л. Е. Собисевича.

Примечания